Kingpin peut désigner :
Kingpin: Life of Crime, un jeu vidéo de 1999.
The Kingpins, un groupe de ska québécois.
The Kingpin, un album de Craig G.
Kingpin est l'ancien nom du groupe Shotgun Messiah.
Strike (Kingpin), un film de 1996.
Le Cartel (Kingpin), une mini-série américaine de 2003.
Le Caïd (Kingpin), un personnage de Marvel Comics.